El Torneig de Brisbane 2019, també conegut com a Brisbane International 2019, una competició tennística disputada sobre pista dura que pertany a les sèries 250 en categoria masculina i als Premier Tournaments en categoria femenina. L'onzena edició se celebrà entre el 30 de desembre de 2018 i el 6 de gener del 2019 al Queensland Tennis Centre de Brisbane, Queensland, Austràlia.

El tennista japonès Kei Nishikori va tornar a guanyar un títol tres anys després, en els quals havia encadenat nou finals perdudes consecutivament. La txeca Karolína Plísková va guanyar per segona vegada el títol de Brisbane (2017).

Quadre individual masculí

Caps de sèrie

Quadre

Quadre individual femení

Caps de sèrie

Quadre

Quadre dobles masculins

Caps de sèrie

Quadre

Quadre dobles femenins

Caps de sèrie

Quadre

Enllaços externs 
 Web oficial 
 
 
 
 

2019
ATP Tour 2019
WTA Tour 2019